Sams in Gefahr ist der Titel von

 Sams (Buchreihe)#Sams in Gefahr (2002), einem Buch von Paul Maar
 Sams in Gefahr (Film), einem Kinofilm über und mit Sams